Toutes les plantes énumérées ci-dessous appartiennent à la famille des cucurbitacées.

 Courge, Cucurbita pepo ;
 Courge à feuilles de figuier, Cucurbita ficifolia, voir Courge de Siam ;
 Courge à graines noires, Cucurbita ficifolia, voir Courge de Siam ;
 Courge à graines nues, Cucurbita pepo, voir Courge ;
 Courge à la cire, Benincasa cerifera, voir  Courge cireuse ;
 Courge à la moelle, Cucurbita pepo, voir Courge ;
 Courge à huile styrienne, Cucurbita pepo, voir Courge ;
 Courge-amande, Cucurbita pepo, voir Courge ;
 Courge-amphore, Lagenaria siceraria, voir Calebasse ;
 Courge banane, Cucurbita maxima, voir Potiron ;
 Courge barbarine, Citrullus lanatus, voir Pastèque ;
 Courge-bouteille, Lagenaria siceraria, voir Calebasse ;
 Courge butternut, Cucurbita moschata, voir Courge musquée ;
 Courge cireuse, Benincasa hispida ;
 Courge cou-tors, Cucurbita pepo, voir  Courge ;
 Courge de Siam, Cucurbita ficifolia ;
 Courge d'été, Cucurbita pepo, voir Courgette ;
 Courge d'hiver, Cucurbita pepo, voir Courge ;
 Courge d'Italie (coucourzelle), Cucurbita pepo, voir  Courgette ;
 Courge-éponge angulaire, Luffa acutangula, voir Luffa ;
 Courge-éponge cylindrique, Luffa cylindrica, voir Luffa ;
 Courge explosive, Cyclanthera explodens ;
 Courge gigérine, Citrullus lanatus, voir Pastèque ;
 Courge grimpante sauvage, Echinocystis lobata ;
 Courge Hubbard, Cucurbita maxima, voir Potiron ;
 Courge Marina di Chioggia, Cucurbita maxima, voir Potiron ;
 Courge musquée, Cucurbita moschata ;
 Courge musquée de Provence, Cucurbita moschata, voir Courge musquée ;
Courge musquée du Népal, Cucurbita moschata, voir Courge musquée ;
 Courge pleine de Naples, Cucurbita moschata, voir Courge musquée ;
 Courge-serpent, Trichosantes cucumerina ;
 Courge spaghetti, Cucurbita pepo, voir  Courge ;
Courge sucrine du Bérry, Cucurbita moschata, voir Courge musquée ;
 Courge-torchon, Luffa cylindrica, voir Luffa ;
 Courge vivipare, Secchium edule, voir Chayote.

Cucurbitaceae 
Liste en rapport avec la flore